Третий розыгрыш Кубка России по футболу проводился со 8 мая 1994 года по 14 июня 1995 года. Обладателем трофея в первый раз стало московское «Динамо».

В соответствии с нововведением ПФЛ, в данном розыгрыше кубка действовало правило, согласно которому в решающей стадии турнира (начиная с 1/4 финала, в 1995 году) не могли играть футболисты, заигранные за другие команды в матчах этого розыгрыша, прошедших в 1994 году.

1/256 финала 

                                                                                                                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru
 Ежегодник Российского футбола выпуск 3.,  1/256

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1994 году
Футбол в России в 1995 году